Genji – era w historii Japonii (1864–1865)
 Hikaru Genji – główny bohater XI-wiecznego dzieła japońskiej literatury – Genji monogatari
 Genji – alternatywne, sinojapońskie czytanie nazwiska rodu Minamoto
 Genji – uereda w regionie Amhara w Etiopii
 Genji: Dawn of the Samurai – gra wydana w 2005 roku na PlayStation 2
 Genji: Days of the Blade – gra wydana w 2006 roku na PlayStation 3
 Genji – postać z gier wideo Overwatch i Heroes of the Storm
 Genji the Pollen Prophet – postać z gry wideo Awesomenauts
 Genji – postać z serii Pokémon
 Genji – postać z serii gier wideo Animal Crossing